Прем'єр-ліга 2022—2023 () — 31-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Чемпіонат стартував 5 серпня 2022 року, а фінішує 28 травня 2023 року.

Починаючи з сезону 2022–23, клуби можуть робити п’ять, а не три заміни. Ці заміни можуть бути зроблені протягом трьох зупинок під час гри, а також у перерві, так само як і решта найкращих європейських ліг (Бундесліга, Ліга 1, Прімейра-Ліга, Ла-Ліга та Серія A). Також була перерва в середині турніру через чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі, останній матч відбувся у вихідні 12–13 листопада 2022 року, а перший матч після чемпіонату світу – 26 грудня 2022 року, опісля фіналу мундіалю 18 грудня 2022 року.

Загальна інформація 
9 вересня 2022 року всі матчі Прем'єр-ліги, заплановані на 10-12 вересня, були перенесені через смерть королеви Єлизавети II.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів 
Розклад оприлюднили 16 червня 2022 року.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Асистенти

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Щомісячні нагороди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 Прем'єр-ліга на soccerway.com 

2023
Англія
Англія
2022 в англійському спорті
2023 в англійському спорті